Siberia ist der Name folgender Orte:

 Siberia (Chiapas), ein Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Siberia (Indiana), ein Ort in Perry County im US-Bundesstaat Indiana
 Siberia (Maine), ein Ort in Penobscot County im US-Bundesstaat Maine
 Siberia (Kalifornien), eine Geisterstadt in San Bernardino County im US-Bundesstaat Kalifornien

Siberia bezeichnet außerdem:
 (1094) Siberia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Siberia (Berg), ein  hoher Berg im Calaveras County im US-Bundesstaat Kalifornien
 Siberia (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie des Senders NBC
Siberia (1998), ein niederländischer Film aus dem Jahr 1998
 Siberia – Tödliche Nähe, ist ein US-amerikanischer Film von Matthew Ross aus dem Jahr 2018
Siberia (2020), ein Film von Abel Ferrara aus dem Jahr 2020
 Siberia (Oper), eine Oper von Umberto Giordano aus dem Jahr 1903
 die englische Übersetzung von Sibirien

Siehe auch:
 Sibiria
 Syberia (Begriffsklärung)